I Campionati italiani di ciclismo su pista sono la manifestazione sportiva annuale che assegna il titolo di campione d'Italia nelle diverse discipline del ciclismo su pista. Il campione ha il diritto di indossare la maglia tricolore, bianca, rossa e verde, nello svolgersi delle competizioni in cui ha primeggiato.

Riservati fino al 1992, con prove separate, alle categorie professionisti e dilettanti, dal 1993 si svolgono nel formato Open.

Edizioni

Albo d'oro

Gare maschili

Americana 
Aggiornato all'edizione 2022.

Chilometro a cronometro 
Aggiornato all'edizione 2022.

Corsa a eliminazione

Corsa a punti 
Aggiornato all'edizione 2022.

Derny 
Aggiornato all'edizione 2019.

Inseguimento individuale 
Aggiornato all'edizione 2022.

Inseguimento a squadre 
Aggiornato all'edizione 2016.

Keirin 
Aggiornato all'edizione 2022.

Mezzofondo 
Aggiornato all'edizione 1994.

Omnium 
Aggiornato all'edizione 2022.

Scratch 
Aggiornato all'edizione 2022.

Tandem 
Aggiornato all'edizione 1994.

Velocità 
Aggiornato all'edizione 2022.

Velocità a squadre 
Aggiornato all'edizione 2016.

Gare maschili Juniores

Americana

Chilometro a cronometro

Corsa a eliminazione

Corsa a punti

Inseguimento individuale

Inseguimento a squadre

Keirin

Omnium

Scratch

Velocità

Velocità a squadre

Gare femminili

500 metri a cronometro 
Aggiornato all'edizione 2020.

Americana 
Aggiornato all'edizione 2021.

Corsa a eliminazione 
Aggiornato all'edizione 2021.

Corsa a punti 
Aggiornato all'edizione 2021.

Inseguimento individuale 
Aggiornato all'edizione 2016.

Inseguimento a squadre

Keirin 
Aggiornato all'edizione 2021.

Omnium 
Aggiornato all'edizione 2021.

Scratch 
Aggiornato all'edizione 2021.

Velocità 
Aggiornato all'edizione 2021.

Velocità a squadre

Gare femminili Juniores

500 metri a cronometro

Corsa a eliminazione

Corsa a punti

Inseguimento individuale

Inseguimento a squadre

Keirin

Omnium

Scratch

Velocità

Velocità a squadre

Note

Collegamenti esterni